

Persone 
 Taffy – cantante britannica
 Taffy – soprannome di Clarence Abel, hockeista su ghiaccio statunitense
 Taffy – soprannome di Edward George Bowen, fisico gallese
 Taffy – soprannome di William Davies, calciatore gallese
 Taffy – soprannome di Mary Catherine Nivert-Danoff, cantautrice statunitense
 Taffy – soprannome di Isaac Spelman, calciatore inglese
 Taffy – soprannome di Hugh Williams,  mercenario gallese
 Taffy – soprannome di Taft Shedron Wright, giocatore di baseball statunitense
 Taffy – pseudonimo di Bruno Nogueira Aguiar, giocatore di calcio a 5 brasiliano

Televisione 
 Taffy – serie animata francese
 Taffy – episodio della serie animata Anne of Green Gables: The Animated Series
 Taffy Entertainment – azienda operativa nell'ambito dell'animazione statunitense

Altro 
 Taffy – singolo di Lisa Loeb del 1995
 Taffy – personaggio della serie di videogiochi ClayFighter